Super Mario Bros. peut désigner :

 Super Mario Bros., un jeu vidéo sorti sur Nintendo Entertainment System en 1985 ;
 Super Mario Bros., un film américain adapté du jeu vidéo éponyme et sorti en 1993 ;
 Super Mario Bros., une série télévisée d’animation américaine diffusée à partir de 1989 ;
 Super Mario Bros., un jeu électronique Game and Watch sorti en 1986 ;
 Super Mario Bros., un film d'animation franco-américano-japonais de 2023.

Homonymie de jeu vidéo